Dème ou ses variantes avec accent(s) peut désigner :

Antiquité 
 le dème, une circonscription administrative de l'Athènes antique ;
 le dème, une subdivision de la Grèce moderne ;

Patronyme 

 Amadou Dème (c.1890-1973), un écrivain et dignitaire sénégalais.
  (1983-), un footballeur hongrois.
 Masanobu Deme, un réalisateur japonais.
 Victor Démé (1962-2015), est un chanteur burkinabè.

Toponyme 

 Dèmè, un village du Bénin

Hydronyme 
 Dême, une rivière de France
Patronyme africain
Patronyme japonais
Homonymie d'hydronyme